Après-midi :
 Après-midi de dimanche, film espagnol de Carlos Saura
 Après-midi de taureaux (Tarde de toros), film espagnol réalisé par Ladislao Vajda
 L'Après-midi d'un faune,  poème de Stéphane Mallarmé
 Prélude à l'après-midi d'un faune, œuvre symphonique de Claude Debussy

Voir aussi 
 Mort dans l'après-midi
 L'Amour l'après-midi
 L'Après-midi de Monsieur Andesmas
 Un après-midi de chien

Midi